Bissa oder Bisa bezeichnet

 eine Ethnie in Westafrika, siehe Bissa (Volk)
 deren Sprache, siehe Bissa (Sprache)

Bissa ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Bissa (* 1981), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Chama bar Bisa, Amoräer 1. Generation
 Bisa